Anjīrlī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qolleh-ye Anjīrlī, bergstopp, Kurdistan, 
 Anjīrlī (stamområde i Iran), Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar